Por Fano pode estar à procura de:
 Fano - uma comuna italiana da Província de Pesaro e Urbino
 Fanø - um município da Dinamarca.
 Fano (veste papal), uma roupa cerimonial dos papas católicos. 

Desambiguação